Paul Liebaert (1510–1567), Vlaams humanist en onderwijzer.
 Paul Liebaert (1883–1915), Belgisch paleograaf en historicus.